Группу 2 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Андорры, Ирландии, Италии, Литвы, Сербии и Словении. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию, а команда, занявшая второе место, оказавшись в четвёрке лучших команд, занявших вторые места примет участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 2 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
8 мячей

  Урош Джюрджевич

4 мяча

  Огнен Ожегович

3 мяча

  Каллум О'Дуда
  Марко Бенасси
  Сергей Милинкович-Савич

  Огнен Ожегович
  Андраж Шпорар

  Лео Штулац
  Жига Кастревец

2 мяча

  Шон Магуайр
  Конор Уилкинсон
  Федерико ди Франческо

  Гаэтано Монакелло
  Альберто Черри
  Андрия Лукович

  Александар Чаврич
  Йон Горенц-Станкович
  Дино Хотич

1 мяч

  Аарон Санчес
  Алан Браун
  Кортни Даффус
  Джошуа Каллен
  Дилан Коннолли
  Томас Хобан
  Хенри Чарсли
  Доменико Берарди
  Федерико Бернардески
  Данило Катальди
  Витторио Париджини

  Лоренцо Пеллегрини
  Алессио Романьоли
  Валерио Россети
  Донатас Казлаускас
  Манфредас Рузгис
  Гратас Сиргедас
  Лукас Спальвис
  Симонас Станкявичюс
  Срджан Бабич
  Милан Гаич
  Мият Гачинович

  Дарко Лазич
  Саша Лукич
  Никола Мараш
  Неманья Михайлович
  Фейсал Мулич
  Грегор Байде
  Миха Зайц
  Лука Захович
  Лука Крайнц
  Митя Лотрич

Автоголы

  Даррах Ленихэн (в матче с Италией)

  Роландо Мандрагора (в матче с Ирландией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017